De Six Nations Cup 2017 is een dartstoernooi georganiseerd door de England Darts Organisation (EDO), uitgevoerd onder auspiciën van de British Darts Organisation (BDO). Het toernooi werd gehouden van 23 juni 2017 tot en met 25 juni 2017 in de Penydarren Social Club in Merthyr Tydfil, Wales.

Six Nations-opstellingen

Mannen

Vrouwen

Groepsfase vrouwen
vrijdag 23 juni 2017
Groep 1
  -  3-6
  -  0-9
  -  8-1

Groep 2
  -  6-3
  -  1-8
  -  6-3

Groepsfase mannen
zaterdag 24 juni 2017
Groep 1
  -  11-13
  -  13-7
  -  13-10

Groep 2
  -  13-10
  -  6-13
  -  13-7

Knock-out vrouwen en mannen
zondag 25 juni 2017
 5e / 6e plaats
  -  3-5 (vrouwen)
  -  13-10 (mannen)
 halve finale
  -  5-3 (vrouwen)
  -  1-5 (vrouwen)
  -  13-8 (mannen)
  -  13-9 (mannen)
 finale
  -  4-5 (vrouwen)
  -  13-4 (mannen)

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Laatste 16 tot finale

Externe link
Six Nations Cup

Six Nations Cup
Dartswedstrijd in Wales
Merthyr Tydfil